Pogotowie ratunkowe
 Pogotowie ciepłownicze
 Pogotowie energetyczne
 Pogotowie gazowe
 Pogotowie przeciwpowodziowe
 Pogotowie wodno-kanalizacyjne

Zobacz też 
 Ochotnicze pogotowie ratunkowe
 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe